Heriberto Rivera Santiago detto Eddie (n. 1970), cestista portoricano
Eddie Rivera (n. 1992), pallavolista portoricano